Гравлин:

 Гравлин — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Дюнкерк, кантон Гравлин.
 Гравлин (кантон) — упраздненный кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.

 Атомная станция Гравлин — вторая по мощности на континенте, после Запорожской АЭС (6 блоков, около гигаватта каждый).
 Гравлин (баскетбольный клуб) — французский баскетбольный клуб из города Гравлин.